Mittelham steht für

 Mittelham, eine Einöde von Oberschönbach, eines Ortsteils des Marktes Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg

Mittelham ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Mittelham (* 1996), deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Mitterham